Зак Арогундейд Гейтрюд () (более известный под сценическим псевдонимом Ecco2K) — британо-шведский певец, дизайнер, модель, режиссер и член группы Drain Gang из Хорнстулла, Стокгольм. 

Известен своими экспериментальными и инновационными песнями, благодаря режиссерским и дизайнерским работам в бренде Eytys, а также своей собственной продуктовой линейкой g’LOSS.

Творчество 
Музыка Ecco2k — смесь экспериментальной электроники, поп-музыки и рэпа, часто отличающаяся авантюрными вокальными и продюсерскими решениями, которые выходят за рамки нормы для этих жанров. Как в своей музыкальной, так и в визуальной работе Арогундаде фокусируется на темах эмоций и самопознания, представленных через индустриальную и технологическую эстетику.

Его клип на песню «Peroxide» был снят на ветряной электростанции Лиллгрунд у берегов Швеции.

Личная жизнь 
Его отец — Бен Арогундейд, англо-нигерийский писатель и дизайнер. Его мать-шведская визажистка. Арогундейд родился в Лондоне и вырос в районе Хорнстулл в Стокгольме с 2 лет.

Его отец научил его использовать графическое программное обеспечение в молодом возрасте, что он цитирует как стимул для своей творческой работы.

Он основал свой первый бренд одежды в возрасте 16 лет.

Арогундейд является членом стокгольмской музыкальной группы Drain Gang наряду с рэперами Bladee и Thaiboy Digital и продюсерами Whitearmor и Yung Sherman.

Вместе с частым соавтором Bladee он сформировал группу Krossad в 2004 году.

Дискография

Альбомы 
 E (2019)
 Crest (2022) (совместно с Bladee)

Совместные микстейпы 
 GTBSG Compilation (2013) (совместно с Thaiboy Digital, Bladee, Yung Lean, Whitearmor, Yung Sherman)
 D&G (2017) (совместно с Bladee, Thaiboy Digital)
 Trash Island (2019) (совместно с Bladee, Thaiboy Digital)

Мини-альбомы 
 PXE (2021)

Участие в релизах

Примечания 

Авторы-исполнители Швеции
Музыкальные продюсеры Швеции